Das Campeonato Internacional de Verano (deutsch: Internationale Sommermeisterschaft) ist ein seit 2009 jährlich vom uruguayischen Fußballverband Asociación Uruguaya de Fútbol in Montevideo abgehaltenes Turnier für Vereinsmannschaften. Es wird im Januar – also im Hochsommer der südlichen Hemisphäre – noch vor den Erstrundenpartien der Copa Libertadores ausgespielt. Neben den beiden örtlichen Spitzenvereinen CA Peñarol und Club Nacional de Football nehmen jeweils zwei geladene, oft hochklassige Vereine aus anderen südamerikanischen Ländern teil. Alle Spiele des Wettbewerbs finden im Estadio Centenario von Montevideo statt. Während der ersten fünf Austragungen fungierte der mexikanische Lebensmittelproduzent Grupo Bimbo als Hauptsponsor der Veranstaltung – weshalb das Turnier auch als Copa Bimbo bekannt war. Seit 2014 trägt es nach der Banco Bandes Uruguay als neuem Sponsor die Trivialbezeichnung Copa Bandes. Die Rundfunkübertragungs- und Vermarktungsrechte am Turnier besitzt das Telekommunikationsunternehmen Tenfield.

Sieger 
 2009: 
 2010: 
 2011: 
 2012: 
 2013: —
 2014:

Austragungen

2009 
Die Ausscheidungsspiele wurden am 17. und das Spiel um den dritten Platz sowie das Finale am 21. Januar 2009 ausgetragen.

2010 
Die Ausscheidungsspiele wurden am 15. und das Spiel um den dritten Platz sowie das Finale am 18. Januar 2010 ausgetragen.

1 Sieg nach Elfmeterschießen.

2011 
Die Ausscheidungsspiele wurden am 14. und das Spiel um den dritten Platz sowie das Finale am 16. Januar 2011 ausgetragen.

1 Sieg nach Elfmeterschießen.

2012 
Die Ausscheidungsspiele wurden am 13. und das Spiel um den dritten Platz sowie das Finale am 15. Januar 2012 ausgetragen.

1 Sieg nach Elfmeterschießen.

2013 
Die Ausscheidungsspiele werden am 16. und das Spiel um den dritten Platz sowie das Finale am 18. Januar 2012 ausgetragen. Im Zuge von Fan-Ausschreitungen beim Halbfinalspiel zwischen dem CA Peñarol und Nacional wurden die Finalspiele einvernehmlich zunächst um zehn Tage verschoben, schließlich aber gar nicht mehr ausgespielt.

2014 
Die Ausscheidungsspiele werden am 11. und das Spiel um den dritten Platz sowie das Finale am 13. Januar 2014 ausgetragen.

1 Sieg nach Elfmeterschießen.

Weblinks 
 
 
 

Internationaler Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Fußball (Südamerika)